

Deel van de rivier de Rijn in Nederland
Lek (rivier), een Nederlandse rivier in de provincies Zuid-Holland en Utrecht

Gebied aan die rivier
Heerlijkheid van de Lek, een voormalige heerlijkheid en voormalige gemeente

Vloeistof of gas doorlatend
Lekkage, het onbedoeld doorlaten van een vloeistof of een gas
Lek, Hydrauliek

Overdrachtelijk
Uitlekken, het voorgaande in overdrachtelijke zin, "lekken" van bijvoorbeeld informatie 
Beveiligingslek (informatica), een zwakheid in een systeem die verkeerd gebruik mogelijk maakt
Lek (film), een Nederlandse film

Overig
Lek (beek), een beek in de provincies Groningen en Drenthe
Lek (zeebodem), zekere ongelijkmatige verdieping in de zeebodem
Lek (biologie), een territorium dat mannetjes bevechten omdat de wijfjes bij voorkeur met de bezitter ervan paren 
Albanese lek, de munteenheid van Albanië
Lek (bedrijf), een Sloveens bedrijf in de farmaceutica